Kura peut désigner :
 Kura, disc jockey et producteur portugais de musique electro house ;
 Kura, film japonais réalisé en 1995 par Yasuo Furuhata ;
 Kura, chanson polonaise réalisée en 2014 par Zespół Reprezentacyjny ;
 Kura, zone de gouvernement local au Nigeria ;
 Koura, fleuve d'Asie qui s'écoule d'ouest en est entre le Caucase proprement dit et le petit Caucase ;
 Un kura, type d'entrepôt japonais ;
 Lori de Kuhl, ou Kura, espèce de psittacidés vivant dans les forêts tropicales des Kiribati de Polynésie française et des îles Cook.